Каролін Гарсія і Крістіна Младенович були чинними чемпіонками, але Гарсія вирішила того року не брати участі. Младенович грала в парі зі Світланою Кузнецовою, але не змогла захистити свій титул, оскільки першому колі їх перемогли Кікі Бертенс і Юханна Ларссон.

Чжань Юнжань і Мартіна Хінгіс виграли свій другий титул Premier Mandatory за рік, у фіналі перемігши пару Тімеа Бабош і Андреа Главачкова з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

Жінки, парний розряд